Prädikativ steht für:

 Prädikativum, in der Grammatik
 prädikative Programmierung, siehe Logische Programmierung

Siehe auch:
 Prädikat